Такмичење у скок удаљу у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 5. и 6. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранио Александар Мењков из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 24 такмичара из 19 земаља.

Рекорди 
{| class="wikitable" width=90%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Европског првенства 2015.
|-
| Светски рекорд
| Карл Луис || 
| 8,79
| Њујорк, САД
| 27, јануар 1984.
|-
| Европски рекорд| rowspan="2" | Себастијан Бајер || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 8,71| rowspan="2" | Торино, Италија
| rowspan="2" | 8. март 2009.
|-
|-
| Рекорди европских првенстава|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани| rowspan="2" | Кафетјен Гоми || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 8,18
| rowspan="2" | Обијер, Француска
| rowspan="2" | 22. фебруар 2015.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани
|-
!colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне у дворани
| rowspan="2" | Михел Торнеус || rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 8,30
| rowspan="2" | Праг, Чешка
| rowspan="2" | 6. март 2015.
|-
| Најбољи европски резултат сезоне у дворани|}

 Најбољи европски резултати у 2015. години 

Десет најбољих европских такмичара у скоку удаљ у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Светска ранг листа атлетичара у скоку удаљ у дворани 2015 (ИААФ).Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици у дворани